

История 
В началото на 1943 г. конструкторското бюро на Завод № 9 се завръща към работата по танковото оръдие У-12, предишен проект, който не е бил одобрен за производство. След внасянето на кардинални промени в конструкцията му конструкторското бюро предлага собствен вариант на 85 мм танково оръдие, което получава индекс Д-5. Оръдието е снабдено с полуавтоматичен механизъм от копирен тип заимстван от ЗИС-5. Малката дължина на оръдието и компактната му компановка позволявали да бъде монтирано в куполата във всеки от тежките танкове намиращи се на въоръжение по това време. Последвалите изпитани през лятото на 1943 г. показали добрите експлоатационни данни на Д-5 и то било прието на въоръжение.

Едновременно с изпитанията в Завод № 9 се готвели за въвеждане на оръдието в серийно производство. Именно по времето на тази подготовка е открит един голям недостатък на Д-5 – наличието на множество малки части, които изисквали голяма точност при направата им. Поради тези причини оръдията необходими за въоръжаването на танковете КВ-85 и ИС-85 са произведени с големи трудности и значително забавяне. Този недостатък всъщност решава съдбата на Д-5.

Друг проблем възниква при монтажа на оръдието в куполата на танка Т-34. Той е породен от конструктивните особености на Д-5, чиито откатни спирачки и накатика са били разположени над ствола на оръдието. Това довело до практическата невъзможност оръдието да се зарежда по време на движение, въпреки че на място зареждането ставало достатъчно бързо.

Производството започва през есента на 1943 г. Като е планувано до март 1949 г. да бъдат произведени 400 оръдия (250 оръдия за КВ-85 и Т-34-85). Реално масово производство на Д-5 през този период не е имало.

От март 1943 г. във връзка с влизането в масово производство на танковото оръдие С-53 и спиране производството на танковете КВ-5 и ИС-85 (избрана е ИС-122) производството на Д-5 е спряно напълно. В производство остава само оръдието Д-5С предназначена за САУ СУ-85 и СУ-85М, но много скоро и то е спряно от производство и заменено със 100 мм оръдие Д-10.

Модификации 
 Д-5-Т-85 – Модификация на оръдието монтирана на Т-34.
 Д-5С – Модификация на оръдието монтирана на СУ-85 и СУ-85М.
 Д-5-Т-85БМ – Противотанково оръдие с по-дълъг ствол (начална скорост на снаряда – 950 м/сек). Оръдието е монтирано на танка ИС-85. Индексът БМ означава „с повишена мощност“. Не е прието на въоръжение.
 Д-5-С-85БМ – Противотанково оръдие с по-дълъг ствол. (начална скорост на снаряда – 950 м/сек). Оръдието е монтирано на САУ СУ-85БМ. Индексът БМ означава „с повишена мощност“. Не е прието на въоръжение.
 У-37 – Модификация на оръдието разработена от Завода „Уралмаш“ и предназначена за танка КВ-1. Не е допуснато до изпитания.

Боеприпаси 

Забележка:
1 Разработен след Втората световна война.

2 Корпусът е от стоманизиран чугун.

3 С балистически наконечници.

Военна техника от Втората световна война
Танкови оръдия